Закхаймская кирха — протестантская кирха в Кёнигсберге, в районе Закхайм. Первоначальное здание построено в 1640 году. После большого пожара 1764 года здание вновь освящено в 1769. Находилась под патронажем короля Пруссии. Во время войны сильно пострадало и было снесено в 1950-х годах.

История 
К моменту строительства кирхи в Закхайме уже располагались евангелическая кирха Св. Елизаветы, где проповеди читались на литовском языке, и немецкая католическая церковь (). Несмотря на протесты католической общины, 16 июля 1640 года в непосредственной близости от католической церкви (Probsteikirche) была заложена Закхаймская приходская кирха.

В 1764 году во время пожара в Лёбенихте кирха полностью выгорела, но вскоре была отстроена заново на старом фундаменте. Заново церковь была освящена 22 января 1769 года. Постройка сооружена из кирпича и природного камня, руководитель строительства — Карл Людвиг Бергиус (). В то же время было изготовлено богатое церковное серебряное убранство и посуда, церковная библиотека насчитывала более 3000 томов. В 1771 году к церкви была пристроена башня, купол которой был покрыт позолотой. На ней был установлен флюгер с гербом Закхайма. В 1790 году в кирхе был построен орган работы Кристофа Вильгельма Бравелайта (), ученика известного мастера-органостроителя Адама Каспарини.

До настоящего времени кирха не сохранилась. Она сильно пострадала во время войны и в 1950-е годы была снесена.

Местонахождение 
Располагалась на улице Закхаймкирхен-штрассе (). Сейчас недалеко от этого места находится путепровод через Московский проспект и проходит трамваи № 5.

Ссылки 
 Список церквей Кёнигсберга
 Страница из книги «The Organ: An Encyclopedia» (Энциклопедия орга́нов)

Здания и сооружения, построенные в 1640 году
Утраченные кирхи Кёнигсберга
Исчезли в 1950-е годы
1950-е годы в Калининградской области